60. Infanterie-Division (Wehrmacht)
60. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)